Храм иконы Божией Матери «Зна́мение» в Переяславской слободе (Зна́менский храм на Рижской, Три́́фоновский храм, Иоаннопредте́ченская церковь, Предтеченская церковь, Ивановская церковь) — православный храм в Мещанском районе Москвы. Относится к Сретенскому благочинию Московской городской епархии. Настоятель храма — протоиерей Феодор Рожик.

При храме действует воскресная школа.

История 
В XVII веке на месте современного храма была деревянная церковь, освящённая в память Усекновения главы Иоанна Предтечи (по тезоименитству царя Иоанна Грозного). В Писцовых книгах она называлась так: «Церковь Иоанна Предтечи Усекновения честныя главы, по Переславской дороге, за Устретенскими вороты, в Гонной слободе».

С 1628 года в ней известен придел Николая Чудотворца.

В 1712 году церковь сгорела и была отстроена заново на деньги благотворителей и прихожан в 1713 году. При этом главный престол был освящён уже в честь образа Божией Матери «Знамение»; приделы: южный — Усекновения главы Иоанна Предтечи, северный — Николая Чудотворца. Каменный храм начал строиться в 1757 году по прошению ямщиков Переяславской слободы и был освящён в 1766 году.

В 1845 году часть церковной земли отошла под Санкт-Петербургскую Московскую железную дорогу, и церковь получила компенсацию в размере 66 250 рублей серебром; в 1860 году капитал был обращён в билеты Государственного банка, проценты с которых (2650 рублей ежегодно) шли на содержание причта.

В 1851 году были поставлены голландские печи для обогрева всей церкви, которые, однако, оказались не эффективными. В это время в приходе числилось до 1 тыс. человек, а храм мог вмещать до 400 молящихся; настоятелем был священник Каринский.

В 1888 году по проекту епархиального архитектора Степана Крыгина храм был расширен: боковые приделы вынесли вперёд, в линию с главным, по бокам колокольни были сооружены две пристройки, построен переход, соединяющий второй ярус колокольни с хорами. Об этом событии напоминает мраморная доска на южной стене трапезной (около свечного ящика). В это же время по проекту Крыгина была возведена церковная ограда.

В XX веке 
В начале XX века при храме работали богадельня и церковно-приходская школа. После 1917 года храм не закрывался, сюда передавали иконы и святыни из закрытых и разрушаемых церквей.

В 1929−1931 и в 1950-х годах в храме служил протоиерей Александр Державин (1871−1963).

В 1979 году произведён ремонт здания. В начале 1980-х был выстроен новый церковный дом. В ноябре 1980 году был освящён приставной престол во имя мученика Трифона. Новый престол работы краснодеревщика В. И. Кудинова, прихожанина храма, изготовлен из 250-летнего дуба.

В декабре 1997 года освящён каменный крестильный храм во имя священномученика Александра Хотовицкого.

Архитектура 
Храм одноглавый, квадратный, с верхним ярусом, куполом. В восточной части трапезной (на втором этаже) расположены хоры. Колокольня — четырёхугольная, трехъярусная.

Духовенство 
В 1970 — начале 1980-х гг. настоятелем церкви был протоиерей Владимир Рожков; во второй половине 1980-х гг. — протоиерей Сергей Вишневский.

В настоящее время в храме служат семь священников и протодиакон. Настоятель храма — протоиерей Феодор Рожин.

Престолы храма 
 иконы Божией Матери «Знамение» (главный)
 усекновения главы Иоанна Предтечи (южный)
 святителя Николая Чудотворца (северный)
 мученика Трифона (приставной)
 священномученика Александра Хотовицкого (в крестильном храме).

Святыни храма 
 храмовая икона «Знамение» (список XVIII в. с новгородского подлинника)
 деревянный крест-распятие (XVIII в.) из разрушенного Страстного монастыря;
 крест (1652) из разрушенной часовни у Крестовской заставы
 икона мученика Трифона (XIX в.) с частицей его святых мощей (из закрытого храма мученика Трифона в Напрудном)
 икона Иоанна Предтечи (XVIII в.)
 икона преподобного Макария Калязинского
 икона святителя Николая Чудотворца (XVIII в.)
 икона святых Адриана и Наталии (из закрытого храма святых Адриана и Наталии в Мещанской слободе)

Прочие сведения 
Крест из разрушенной в 1929 году часовни у Крестовской (Троицкой) заставы Камер-Коллежского вала первоначально был поставлен у заставы в память о встрече на этом месте мощей святителя Филиппа, митрополита Московского. У креста останавливались для поклонения богомольцы, направлявшиеся в Свято-Троице-Сергиеву лавру.

Примечания

Литература 
 
 Храм Знамения Богородицы в Переславской Ямской слободе: исторический путеводитель // Мусорина Е. А., Выстрелков С. И. — М.: Православная Таганка, 2007.

Ссылки 
 Сайт храма иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе
 Храм иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе на сайте «Храмы России»

Храмы, построенные в 1766 году в России
Здания и сооружения, построенные в 1766 году в Москве
Знаменская
Знаменская
Знаменская
Москва